

São Francisco de Assis est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ; 
 São Francisco de Assis do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí.

Voir aussi

 São Francisco ;
 São Francisco de Paula.

Sao Francisco de Assis